SK Český Brod je fotbalový klub z Českého Brodu, účastník Divize B. Byl založen v roce 1898 a patří mezi desítku nejstarších fotbalových klubů v Česku.

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu

Český Brod, SK
Český Brod, SK
Sportovní kluby v okrese Kolín
Fotbal v okrese Kolín
Organizace v Českém Brodě
Sport v Českém Brodě